Lanfer ist der Name von

 Lanfer Logistik, niedersächsischer Tanklogistik-Dienstleister mit Sitz in Meppen
 Mathias Lanfer (* 1961), deutscher Bildhauer